Lars Johansson, szwedzki żużlowiec
 Lars Johansson, szwedzki zapaśnik
 Lars Johansson, szwedzki rajdowiec
 Lars Johansson, szwedzki gitarzysta
 Lars Johansson (ur. 1987), szwedzki hokeista